El chilmol es una especie de salsa (dentro de las denominadas Pico de gallo) muy típica de la cocina mexicana (muy popular en la cocina de Tuxtla Gutiérrez). Se trata de una salsa de tomate a la que se añade cebollas y chiles. Suele empelarse como guarnición de platos de carne o pescado.

Usos 
 Camarones en chilmol
 Puerco con chilmol acompañados con jocotes.

Referencias 

Salsas de México